Opening Doors Within: Abrindo Portas Interiores (BR), Abrindo as Portas que há Em Nós (PT) é um livro de mensagens quotidianas, recebidas por Eileen Caddy, e compiladas por David Earl Platts, em 1986.

Esta obra foi editada originalmente em língua inglesa pela editora escocesa Findhorn Press em 1987. Encontra-se traduzida em diversas línguas. Pode ser encontrada também em português, editada no Brasil com o título de Abrindo Portas Interiores, editora Triom, no ano de 1993 (tradução de Ruth Cunha Cintra); e em Portugal intitulado como Abrindo as Portas que há Em Nós, com a chancela Exotéria, em 1997 (tradução de João Félix Galizes).

Resumo
Foi em 1953, ao visitar um santuário, em Ashwell Lane, Glastonbury, no sul de Inglaterra que Eileen ouviu pela primeira vez a voz interior que iria conduzi-la para o resto da vida. Essa tranquila e pequena voz dentro de si, tinha origem na fonte que, Eileen, designou como Deus interior. Os singelos ensinamentos recebidos por Eileen mostram como viver uma vida mais feliz , com significado e mais completa.
Foram as suas mensagens interiores que constituíram  a base de inspiração para a criação e desenvolvimento daquilo que veio a tornar-se a Fundação Findhorn.

David Earl Platts pegou nas mensagens recebidas por Eileen ao longo dos anos e compilou-as em livro com o formato de meditações quotidianas, uma para cada dia do ano.

Ligações externas 
 

Livros de 1986
Livros de autoajuda